Talguetbach ist ein Gewässername im Kanton Zürich:

 Talguetbach (Dorfbach), rechter Zufluss des Dorfbachs (zur Töss) bei Dättlikon, Bezirk Winterthur
 Talguetbach, Alternativname des Forenbachs (zur Töss) in Neftenbach, Bezirk Winterthur